Agerskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Agerskov (Finderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Finderup Sogn
 Agerskov (Fole Sogn) – en bebyggelse i Fole Sogn
 Agerskov (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjellerup Sogn
 Agerskov (Hygum Sogn) – en bebyggelse i Hygum Sogn
 Agerskov (Ilskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ilskov Sogn
 Agerskov (Tønder Kommune) – – en bebyggelse og et ejerlav i Agerskov Sogn